Fra Bogdan (Aleksandar) Cvetković OFM, (Skoplje, Sjeverna Makedonija, 22. lipnja 1937.) - hrvatski katolički svećenik.

Član je Hrvatske franjevačke Provincije Svetih Ćirila i Metoda (Zagreb). Bio je kapelan u karlovačkom franjevačkom samostanu Presvetoga Trojstva. Idejni je začetnik internetske stranice jednostavnog naziva - sveci.net, na kojoj su osnovni podatci o životima i radu preko 950 svetaca, zatim oko 1 700 filmova, prezentacija i pjesama, između ostalog, o Svetoj zemlji, Isusovu životu i prispodobama, Svetom pismu i još mnogo čemu drugome. Zamisao pokretanja stranice javila se 2009. godine. 

Fra Bogdan je župni vikar Franjevačkog samostana Karlovac i župe Presvetog Trojstva. Rodio se u Skoplju u Makedoniji, a odrastao je u Čakovcu. Vodio je audio-vizualni centar "Znakovi svjetla". Zlatomisnički jubilej proslavio je 24. lipnja 2015. u Špišić Bukovici u crkvi svetog Ivana Krstitelja. 

Vrsni je poznavatelj života grčke svetice sv. Filomene. Na prvom nacionalnom hodočašću sv. Filomeni u Molvama, propovijedao o njoj na svetoj misi. Molvarci, točnije molvarski župnik fra Ivan Poleto, 2007. otkrio je kip sv. Filomene sazidanog u svojoj župnoj crkvi ispod pokrajnjeg oltara sv. Antuna, jedan od rijetkih kipova te svetice u Hrvatskoj. Napisao je djela Krv Kristova, Nebo i dr.

Izvori 

Životopisi, Čakovec
Životopisi, Karlovac
Hrvatski franjevci
Hrvatski katolički svećenici